Die zweite Auflage des Thomas Cups, der Weltmeisterschaft für Herrenmannschaften im Badminton, fand 1952 statt. Der Titelverteidiger Malaya war direkt für das Finale qualifiziert und konnte seinen Titel in Singapur gegen die USA verteidigen.

Vorrunden

Europazone

Pazifik-Zone 
Titelverteidiger Malaya direkt für die Finalrunde qualifiziert.

Resultate

Panamerikazone

Finalrunde

Finale

Weblinks 
 
 

1952
Badminton 1952
Badmintonwettbewerb in Singapur